Tempel der ägyptischen Götter steht für:

 Tempel der ägyptischen Götter (Gortyn), Ausgrabungsstätte in Gortyn
 Tempel der ägyptischen Götter, anderer Name für Rote Halle, Ruine in Pergamon
 Heiligtum der ägyptischen Götter in Alt-Thera, Santorin, Griechenland